Дафніс — грецький бог-пастух
 Дафніс — супутник Сатурна